Egyes – keresztény országokban – a történelem folyamán egyes uralkodókat haláluk után egyházilag kanonizáltak, vagy egyszerűen szentként (boldogként) kezdtek el tisztelni.  Az alábbi lista őket tartalmazza. Megjegyzendő, hogy szentségi tisztelet nem mindig az adott személy egész uralkodásának idejére, hanem sokszor az illető vértanu halálára volt tekintettel – valamint, hogy egy-egy uralkodó tisztelete nem csak hogy nem mindig terjedt át a kereszténység különböző felekezetein, hanem némelykor az adott egyházon belül is csak egy bizonyos (földrajzi) területre korlátozódott.

Jelmagyarázat:
 = valódi uralkodók (királyok, [nagy]fejedelmek, cárok) jelölése.
Egyházak, melyben tisztelik az adott szentet: O = Ortodox kereszténység, K = Római katolikus egyház, S = Szír ortodox egyház, Ö = Örmény apostoli ortodox egyház, E = Etióp ortodox egyház.
Σ = (orosz) uralkodók esetén a különböző fejedelemségek élén összesen töltött idő.
~ = körülbelül.
Ma már nem létező kisebb államalakulatok esetén a megjegyzés rovatban található, hogy az adott állam melyik nagy történelmi vagy mai ország területén létezett.
A listában joggal szerepelhetnének a Pápai állam (754-ben jött létre, és 1870-ben szűnt meg) fennállása alatt élt szent (vagy boldog) pápák, mivel ők világi uralkodóknak is számítottak saját korukban. Őket a Pápák listája lapon lehet megtalálni.

Jegyzetek

Források
Szentek élete az év minden napjára, szerk. Schütz Antal, Budapest, Szent István Társulat, Budapest (I. köt. 1932. II. köt. 1933, III. köt. 1933, IV. köt. 1933)
Diós István: A szentek élete I.-II., Szent István Társulat, , elektronikus kiadás: Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár: 
Hatalmas elektronikus tárház: http://www.heiligenlexikon.de/
http://www.szynaxarion.wordpress.com
http://www.goarch.org/chapel/calendar/
http://www.abbamoses.com
https://web.archive.org/web/20160115100655/http://www.parochia.hu/

Fordítás

Kapcsolódó szócikkek 
Katolikus szentek és boldogok listája név szerint
Katolikus szentek és boldogok listája naptár szerint
 Szentek ismertetőjegyei
 Védőszentek listája
Ortodox szentek listája
 Uralkodók listái földrajzi elhelyezkedés szerint
 Vallási vezetők listái ország szerint

 
Kereszténység témájú listák
Uralkodók listái